Die China Open 2014 (offiziell: Pudong Tangcheng World 9-Ball China Open 2014) waren ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 1. bis 8. Juni 2014 im Pudong Yuanshen Stadium in Shanghai in der Volksrepublik China stattfand.

Das Herren-Turnier gewann der Taiwaner Chang Yu-Lung durch einen 11:5-Finalsieg gegen den Philippiner Jeffrey Ignacio. Titelverteidiger Lee Van Corteza schied im Viertelfinale gegen Chang aus.

Die Chinesin Yu Han gewann das Damen-Turnier durch einen 9:5-Sieg im Finale gegen die Südkoreanerin Kim Ga-young. Liu Shasha schied als Titelverteidigerin im Halbfinale gegen Kim aus.

Thorsten Hohmann, der Sieger von 2009, erreichte als bester Deutscher das Viertelfinale, Ralf Souquet schied im Achtelfinale aus.

Preisgeld

Modus 
Das Turnier wurde zunächst im Doppel-K.-o.-System ausgetragen, bis nur noch 32 Spieler (beim Herren-Turnier) beziehungsweise 16 Spielerinnen (beim Damen-Turnier) im Turnier waren. Diese ermittelten anschließend im K.-o.-System den Sieger beziehungsweise die Siegerin des Turners.

Spielplan (Herren)

Spielplan (Damen)

Weblinks 
 China Open 2014 auf azbilliards.com
 China Open 2014 auf sixpockets.de

Einzelnachweise 

2014
Poolbillardveranstaltung 2014